een componist of toondichter
een musicus of muzikant.